Курьинский сельсовет

Алтайский край 

 Курьинский сельсовет Курьинского района

Свердловская область 

 Курьинский сельсовет Сухоложского района (упразднён в 2017 году)

Удмуртия 

 Курьинский сельсовет Красногорского района